Boyajian ist der Familienname folgender Personen:

Garen Boyajian (* 1987), kanadischer Schauspieler
Zabelle Boyajian (1873–1957), osmanisch-armenische Malerin, Schriftstellerin und Übersetzerin